De echte naam van Chatmo, een Nederlands-Somalische influencer
 Mohamed Rashid (voetballer), een voetballer uit de Verenigde Arabische Emiraten